Jones Kusi-Asare, även kallad Doktor Jones, född 21 maj 1980 i Ghana, är en svensk före detta fotbollsspelare (anfallare). Han jobbar numera som fritidspedagog på en skola i Rinkeby.

Karriär
Kom till Sverige som 16-åring och började sin karriär i Vasalund/Essinge IF. Inför 1999 skrev han på för tre år med Djurgården, och spelade i klubben kontraktstiden ut. Skrev därefter på för i Grazer AK i Österrike i slutet av år 2001. Nästa klubbadress blev Denilzispor i Turkiet där han spelade under mycket kort tid. Sommaren 2003 återvände Kusi-Asare till Allsvenskan och skrev på för Landskrona BoIS. Inför säsongen 2005 återvände han till Djurgården där han vunnit den interna skytteligan två år i rad (2005 och 2006), men även under år 2001.

Danska ligan (2009-2010) 
Efter att kontraktet löpt ut med Djurgården i slutet av år 2008 anslöt han till danska klubben Esbjerg fB tidigt år 2009. I Esbjerg fB blev Jones Kusi-Asare aldrig ordinarie utan fick endast agera inhoppare ett fåtal gånger. Totalt blev det 9 ligamatcher med Esbjerg på en och en halv säsong. Mellan 1 september och 31 december 2010 lånades Kusi-Asare ut till Ålborg BK  där han gjorde 3 ligamatcher och 1 mål till och med vinteruppehållet.

Comeback i svenska ligasystemet 
Den 26 januari 2011 blev Kusi-Asare klar för två säsonger (2011 & 2012) med superettan-laget Assyriska FF  och dagen därpå klarade han läkarundersökningen. Därmed återförenades Kusi-Asare med före detta klubbkamraten Stefan Batan från tiden i Djurgården. I debutmatchen med Assyriska, som spelades på hemmaplan mot Hammarby, gjorde Kusi-Asare matchens enda mål. Han fullföljde dock aldrig sitt kontrakt och den 3 mars 2012 blev det klart att Kusi-Asare och Assyriska går skilda vägar. Efter ett par års frånvaro från fotbollen skrev Kusi-Asare på för division 6-laget Jarlaberg IF

Meriter
 Svensk mästare 2005
 Svenska Cupen 2005
 Intern skytteligavinnare för Djurgårdens IF: 3 gånger (2001, 2005 och 2006)
 Intern poängkung för Djurgårdens IF: 2008

Säsongsfacit: ligamatcher / mål 
2017: 2 / 1 (jarlaberg) 
 2012: – (klubblös)
 2011: 19 / 5 (Assyriska)
 2010/11: 3 / 1 (i Ålborg BK)
 2009/10: 5 / 0
 2008/09: 4 / 0
 2008: 29 / 6
 2007: 23 / 4
 2006: 17 / 6
 2005: 24 / 12
 2004: 22 / 4
 2003: 11 / 3 i Landskrona
 2002: 
 2001: 22 / 7
 2000: 15 / 3
 1999: 15 / 1

Referenser

Externa länkar
. 
 Jones Kusi-Asare klar för DIF inför 1999 (1998-11-08)
 Jones Kusi-Asare lämnar DIF efter 2001 som Bosmanfall (2001-11-16)
 Jones Kusi-Asare skriver på för Esbjerg (december 2008)
 Spelarstatistik hos Esbjerg
 Karriärstatistik från Danmarks Radio
 Jones Kusi-Asares facit i danska ligan från danskfodbold.com

Födda 1980
Svenska fotbollsspelare
Spelare i Djurgårdens IF Fotboll
Män
Levande personer
Spelare i Fotbollsallsvenskan
Spelare i Landskrona BoIS
Spelare i Grazer AK
Spelare i Denizlispor
Spelare i Ålborg BK
Spelare i Esbjerg fB
Spelare i Vasalunds IF
Spelare i Assyriska FF
Personer från Kumasi